Elena de Mecklemburgo-Strelitz (San Petersburgo, 28 de enero de 1857 - Remplin, 28 de agosto de 1936) fue la segunda hija de Jorge Augusto de Mecklemburgo-Strelitz y su esposa, la gran duquesa Catalina Mijáilovna de Rusia. Fue la segunda esposa de Alberto de Sajonia-Altemburgo.

Matrimonio 
Como la única hija de la gran duquesa Catalina (ella era la heredera de su padre, el gran duque Miguel Pávlovich de Rusia), Elena era notablemente adinerada. Pertenecía a la rama rusa de la Casa de Mecklemburgo-Strelitz, y como tal, tenía muchos muchos lazos con el país nativo de su madre.

Julia de Hauke, princesa de Battenberg, esperaba con ansias un matrimonio entre su hijo Alejandro I de Bulgaria, y Elena, pero él no estaba interesado en ella. El 13 de diciembre de 1891 en Remplin, Elena contrajo matrimonio con Alberto de Sajonia-Altemburgo. Él era el único hijo de Eduardo de Sajonia-Altemburgo con su segunda esposa, la princesa Luisa Carolina de Reuss-Greiz, y había estado anteriormente casado con María de Prusia hasta la muerte de ésta en 1888. Por este matrimonio, Elena se convirtió en madrastra de las dos hijas de Alberto, Olga y María. Su matrimonio con Alberto no resultó en descendencia.

Últimos años 
Tras su boda, Elena y Alberto pasaban la mitad del año en Rusia, siendo él echado en falta en la sociedad de Berlín. En 1896, Alberto y muchos otros dirigentes sociales abandonaron Berlín debido a las diferencias que tenían con el emperador Guillermo II de Alemania. Él se retiró con su familia a su propiedad en Schwerin. Se reportó que las "formas arbitrarias" de Guillermo II eran intolerables por Alberto y otros, que estaban acostumbrados a la cortesía social durante el reinado de Guillermo I de Alemania.

Alberto murió el 22 de mayo de 1902. Elena permaneció en Rusia hasta que la victoria de los bolcheviques en la guerra civil rusa le obligó a huir al extranjero junto con su familia en 1919. Vivió en Copenhague, Dinamarca, hasta 1923, y en Hellerup hasta al menos noviembre de 1925. Finalmente, Elena se asentó en el castillo de Remplin junto con su sobrino Jorge de Mecklemburgo-Strelitz y la familia de éste. En 1930 se les unió el hermano de Elena, Carlos Miguel de Mecklemburgo, quien era dueño de la propiedad. Elena falleció allí el 28 de agosto de 1936, a los 79 años.

Títulos 

 28 de enero de 1857 - 13 de diciembre de 1891: Su Alteza la duquesa Elena de Mecklemburgo-Strelitz.
 13 de diciembre de 1891 - 28 de agosto de 1936: Su Alteza la princesa Alberto de Sajonia-Altemburgo, duquesa de Sajonia.

Ancestros

Referencias 

Casa de Mecklemburgo-Strelitz
Duquesas de Mecklemburgo-Strelitz
Casa de Sajonia-Altemburgo
Princesas de Sajonia-Altenburgo